Лаба Марианна Николаевна (род. , Серебряные Пруды) — украинская певица, заслуженная артистка Украины, солистка Львовской областной филармонии и Дома органной и камерной музыки.

Биография 
Родилась в семье профессиональных музыкантов. Отец Марианны, родом из Черновицкой области, на то время работал директором музыкальной школы в г. Серебряные Пруды Московской области. Мать, венгерского происхождения, пела в хоре, которым руководил отец. В последующие годы семья перебралась обратно на Украину, в г. Хуст Закарпатской области.

С 4-х лет Марианна начала заниматься музыкой, училась игре на скрипке и фортепиано.

В 1983—1987 училась в Ужгородском Музыкальном Училище по классу скрипки. По окончании с отличием, получила квалификацию артиста оркестра и преподавателя игры на скрипке.

С 1987 по 1995 училась во Львовской Государственной Консерватории им. Н. В. Лысенко по классу оперного и камерного пения (преподаватели — заслуженная артистка Анна Дашак и заслуженная артистка Зинаида Максименко).

С 1996 года — солистка Львовской областной филармонии, а с 2002 также и солистка Львовского дома органной и камерной музыки (Органного Зала).

Живёт и работает в г. Львове, воспитывает сына Кристиана.

Музыкальная карьера 
Ещё за годы обучения, как солистка ансамблей «Криниця» и «Еxcelsior», гастролировала по Австрии, Германии, Канаде. Будучи студенткой консерватории, принимала участие в фестивале «Das Treffen» (Bayreuth 1992—1994), а также в 1998 году принимала участие в концертах «Kammern Oper Göttingen», Германия.

В 2000 г. вместе со Львовским Национальным театром оперы и балета им. С.Крушельницкой гастролировала в Италии.

Представляла Украину на многочисленных фестивалях в Польше (Тарнув, Миколув, Пшемысль, Лежайск, Старый Сонч, Жешув, Зелёна-Гура, Ченстохова, Буско-Здруй, Варшава, Краков, Сандомеж, Вроцлав, Кельце, Варка, Радом), а также на Международных фестивалях и форумах (Австрия, Германия, Канада, Чехия, Венгрия, Франция, Португалия, Беларусь).

В 2006 г. имела турне с Симфоническим оркестром «K&K Philharmoniker» с программой «Gala-Strauss» по городам Европы, в частности в Польше, Монако, Швейцарии, Франции, Испании, Португалии, Дании, Норвегии, Германии, а в 2008—2009 гг. гастроли по городам Испании с Академическим симфоническим оркестром Львовской филармонии под руководством Айдара Торибаева с программой «Gala-Strauss».

Имеет в активе многочисленные программы в сопровождении органа: А.Вивальди, И.С.Бах, Г. Ф. Гендель; музыка барокко (А.Скарлатти, Д.Скарлатти), и др.

Работала с такими дирижёрами как : Єжи Косек (Польша), Войтек Мрозек (Польша), Дитер Вагнер (Германия), Маттиас Кендлингер (Австрия), Гунгард Маттес(Швейцария), Юрий Луцив, Сергей Бурко, Владимир Сивохип, Геннадий Фиськов, Роман Филипчук, Мирон Юсипович, Айдар Торибаев.

Сотрудничала с камерными хорами: «Глория», «Евшан», фолк-группой «Гомон Карпат», хоровой капеллой «Дударик», хором мальчиков из г. Мукачево, камерным оркестром «Академия», камерным оркестром Ровенской филармонии.

Марианна также является солисткой ансамбля старинной музыки «Львовские менестрели».

Принимала участие в записях CD : «Музыка для всех» с Академическим камерным оркестром «Виртуозы Львова», «Львовский Моцарт», «Музыка Габсбургского Львова», «Солнечные Ирисы» (авторском альбоме Я.Музыки), принимала участие в многочисленных телепередачах. Принимала участие в украинско-польском проекте под патронатом президента республики Польша в постановке оратории М.Солтиса «Присяги Яна-Казимира».

Представляла Украину, как артист, в посольствах Канады и Белоруссии.

Является активной участницей национальных праздников в Будапеште (Венгрия).

Владеет 7-ю языками и занимается переводами вокальных партий классических произведений с иностранных языков на украинский.

См. также 
Начиная с 2007 года Марианна Лаба открыла для себя ещё одну сторону музыкального творчества, став вокалисткой львовской готик-метал группы «Полинове Поле». Это дало ей возможность попробовать себя в новой, более энергичной, динамичной и современной музыке, а самой группе это помогло выйти на качественно новый уровень творчества и сценического исполнения.

За последующие годы «Полинове Поле» вместе с Марианной отыграли почти полсотни живых выступлений на концертных площадках, в клубах и на рок-фестивалях Западной Украины и Киева, записали три студийных альбома, а также получили гран-при всеукраинского рок-фестиваля «Тарас Бульба» (2008 г). Этим самым «Полинове Поле» утвердили за собой имя одной из наиболее перспективных групп Украины, сочетающих в своем творчестве готическую тематику и тяжелую гитарную музыку.

За время своего участия в рок-проектах, как вокалист и композитор, Марианна Лаба записала вокальные партии в следующих альбомах:

Для группы «Capitollium»: альбом «Bloodfall of flesh» (2007)

В составе группы «Полинове Поле»:
 «Чистые Души» (2007)
 «На семи ветрах» (2008)
 «Под холодным камнем» (2010).

Ссылки 
 Сайт Львовской Областной Филармонии
 Интервью с Марианной

Выпускники Львовской консерватории